Le championnat du monde de snooker 1927 fut le premier championnat du monde. Il fut organisé au Royaume-Uni par Joe Davis, qui le remporta en gagnant la finale par 20 manches à 11 contre Tom Dennis. Albert Cope réalise le meilleur break avec .

Tableau final

Référence 

1927
Snooker
Snooker 1927
1927 en Angleterre